Migueláñez kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Migueláñez (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Migueláñez (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar